Le régiment de Bretagne est un régiment d’infanterie du Royaume de France créé en 1644.

Création et différentes dénominations 
  : création du régiment de Mazarin-Français
  : renommé régiment de Bretagne, au nom de cette province
 1771 : rattachement de 3 régiments provinciaux lors de leur création :
 régiment de Nantes
 régiment de Rennes
 régiment de Vannes
 1789 : ses 3 régiments provinciaux rattachés sont licenciés
 1791 : renommé  d'infanterie de ligne
  : le  est amalgamé dans la  de première formation
  : le   est amalgamé dans la  de première formation

Équipement

Drapeaux 
3 drapeaux, dont un blanc Colonel, avec les armes de Bretagne en or au milieu, et 2 d’Ordonnance, « aurores & noirs par opposition, & croix blanches semées d’hermines noires ».

La devise du régiment Potius mori quam vinci « Plutôt mourir qu’être vaincu » est inscrite sur le drapeau à partir de 1740, et changée en 1757 par Potius mori quam foedari « Plutôt mourir que se déshonorer ».

Habillement

Historique

Colonels et mestres de camp

Mestres de camp 
 - : Jacques de Castelnau-Mauvissière, marquis de Castelnau, maréchal de camp le , lieutenant général le , maréchal de France le , † 
  : Georges de Monchy, marquis d’Hocquincourt, maréchal de camp le , lieutenant général le , †

Colonels 
 1644 : cardinal Mazarin
 1651 : la Reine mère
  : Georges de Monchy, marquis d’Hocquincourt
  : Claude Potier, chevalier, puis comte de Novion, brigadier le , † 
  : Louis-Anne-Jules Potier, marquis de Novion, neveu du précédent, brigadier le , † 
  : Louis-François d’Harcourt, comte de Sesanne, brigadier le , maréchal de camp le , lieutenant général le , † 
  : Michel-François Berthelot de Rebourseau, brigadier le , maréchal de camp le , † 
  : N., chevalier Mole
  : François-Paul de La Croix, chevalier de Saint-Vallier, brigadier le , maréchal de camp le , † 
  : Louis des Balbes de Bertons, marquis de Crillon, déclaré brigadier le  par brevet obtenu le  mai, maréchal de camp le , lieutenant général le , † 
  : Jean-François-Gabriel, comte de Polastron
  : Jacques-Louis-Georges de Clermont d’Amboise, marquis de Renel
  : Jean-Baptiste-Charles-François, chevalier de Clermont d’Amboise, brigadier le 
  : Joachim-Charles-Laure de Montagu, vicomte de Beaune, brigadier le 
  : Jacques-Charles, comte de Chabannes
  : Louis-Alexandre-Pierre Nolasque des Balbes de Bertons, comte de Crillon
  : Jean-Baptiste-Gilles, baron du Coetlosquet
  : François-Anselme de Saint-Victor 
  : Charles-François-Xavier Allalin
  : Jean-Baptiste de Bressoles de Sisce

Campagnes et batailles 
  : bataille de Malplaquet
 1740 : campagne en Bavière.

 guerre de Sept Ans :
 1755 : le régiment participe à l’expédition de Minorque, notamment aux combats de fort Malborough et de fort Mahon.
 1757 : le régiment participe à la conquête du Hanovre et à la prise de Minden
 1758 : le régiment est vaincu dans un combat à Hoya sur le Weser

 1759 - 1760 : le régiment est affecté à la tâche de garde-côtes
  : participe au combat de Wesel
  : participe à une rencontre sur la Fulda

Lors de la réorganisation des corps d'infanterie français de 1762, le régiment conserve ses deux bataillons. L'ordonnance arrête également l'habillement et l'équipement du régiment comme suitHabit, parements, veste et culotte blancs, revers et collet noirs, pattes ordinaires garnies de quatre boutons, autant sur la manche, quatre aux revers et autant en dessous : boutons jaunes et plats, avec le . Chapeau bordé d'or.

Quartiers 
 1665 : en garnison à Saint Venant Pas de Calais (soldats décédés enregistrés sur les registres de décès)
 Landau

Mémoire et traditions

Personnalités ayant servi au régiment 
Jean-François Moulin alors simple soldat
 Louis Charles Antoine Desaix de Veygoux y servit de 1783 à 1791

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 Chronologie historique-militaire, par M. Pinard, tomes 2, 4, 5 et 7, Paris 1760, 1761, 1762 et 1764
 , p. 212-235.

Article connexe 
  d'infanterie (dernier régiment ayant entretenu la tradition du régiment de Bretagne)

Liens externes 
 
 
 
Bretagne 1658-1791

Unité militaire française de la guerre de Dévolution
Unité militaire française de la guerre de Hollande
Unité militaire française de la guerre de la Ligue d'Augsbourg
Unité militaire française de la guerre de Succession d'Espagne
Unité militaire française de la guerre de Succession de Pologne
Unité militaire française de la guerre de Succession d'Autriche
Unité militaire française de la guerre de Sept Ans
Unité militaire sous l'Ancien Régime